O Isihlangu é um escudo poderoso, feito de couro de vaca e muito usado pelos africanos e os zulus. Muitas vezes o Isihlangu é usado com uma lança penetrante, chamada Iklwa. E assim muitos guerreiros zulus ganhavam guerra nos século XVII e XVIII usando esse escudo que suporta até uma "raquetada" de espadas longas.

Escudos